Fals kan syfta på:
Fals (snickeriarbete) – vid snickeri en vinkelrät nedskärning i en kant
Hakfals – vid metall en tvärgående fals vid skivtäckningar och bandtäckningar,
Fals (läderarbete) – vid läderarbete
Fals (papper) – ett veck i ett pappersark vid bokbinderi-, tryckeri- och andra pappersrelaterade sammanhang
 Fals, Lot-et-Garonne – en kommun i departementet Lot-et-Garonne i regionen Aquitaine i sydvästra Frankrike